Die WTA Chicago Women’s Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Chicago. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 22. bis 28. August 2021 im XS Tennis Village statt.

Titelverteidigerinnen waren Lindsay Davenport im Einzel sowie die Paarung Alexandra Fusai/Nathalie Tauziat im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die WTA Chicago Women’s Open 2021 fand vom 21. bis 22. August 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Chicago